Olbrechts ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Olbrechts (1915–2018), deutscher Sportler und Unternehmer
 Frans Olbrechts (1899–1958), belgischer Ethnologe, Kunstwissenschaftler und Museumsdirektor
 Lucie Olbrechts-Tyteca (1899–1987), belgische Literaturwissenschaftlerin